Jorge Bernal puede referirse a:
 Jorge Bernal, portero mexicano nacido el 24 de octubre de 1979.
 Jorge Bernal, presentador de televisión.